Плотавское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Плотавское сельское поселение — в Корочанском районе Белгородской области.
 Плотавское сельское поселение — в Прохоровском районе Белгородской области.